Preusmjeri Nacrt:FOG-MPM